Iosco Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Iosco Township (Michigan)
 Iosco Township (Minnesota)
 Iosco Township (North Dakota)